Ви́ктор Голени́щев:
 Голенищев, Виктор Евгеньевич (1932—1973) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1962), заслуженный тренер РСФСР (1969).
 Голенищев, Виктор Федотович (1923—1994) — механик-водитель, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.